Verlies is het verschil tussen opbrengsten en kosten van een onderneming, maar wel uitsluitend wanneer dat verschil negatief is. Is het positief, dan is er sprake van winst.

De winst of het verlies komt op de verlies- en winstrekening terecht.

Zie ook 
 Boekhouding

Resultatenrekening
Balans